Niemcy:
 Kuhbach – dzielnica Lahr/Schwarzwald
 Kuhbach – rzeka, dopływ Kinzig

Zobacz też:
 Kubach
 Kühbach